Ivan Štefan Šišman Asen (bolgarsko  Иван Стефан Шишман Асен, Ivan Stefan Šišman Asen) je bil bolgarski car, ki je vladal od avgusta 1330 do januarja/februarja 1331, * 1308, † 1373 (?), Neapelj, Neapeljsko kraljestvo.

Bil je najstarejši sin carja Mihaela III. Šišmana Asena in Ane Nede, hčerke srbskega kralja Štefana Milutina. Bil je potomec dinastij Terter, Asen in Šišman. Po očetovem prihodu na bolgarski prestol leta 1323 je Ivan Štefan postal njegov sovladar. Po očetovi ločitvi od Ane Nede in poroki z Teodoro Paleologino leta 1324, je bil skupaj z materjo in brati izgnan v samostan. Poleti 1330 je bil po porazu Bolgarov v bitki pri Velbaždu in carjevi smrti je s pomočjo svojega strica Štefana Dečanskega postal bolgarski car. V državnem udaru v organizaciji trnovskega plemstva je bil leta 1331 odstavljen. Z Ano Nedo sta pobegnila na ozemlje očetovega brata Belaurja v Niš in od tam v Dubrovnik. Štefan Dušan ga je pod pritiskom Ivana Aleksandra izgnal. Umrl je verjetno v Neaplju.

Rodoslovje

Sklici

Viri

 Andreev, Jordan; Milcho Lalkov (1996). The Bulgarian Khans and Tsars (v bolgarščini). Abagar. ISBN 954-427-216-X.
 Burmov, Al. History of Bulgaria during the Shishmans (v bolgarščini).
 Fine, John, V. A. (1987). The Late Medieval Balkans, A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor.
 Gregoras, Nicephorus. Byzantina historia.
 Ivanov, Y. (1970). The Bulgarian Antiquities in Macedonia (v bolgarščini). Sofija.
 Schwennicke, Detlev. Europäische Stammtafeln, Band II (1984).

Rojeni leta 1308
Umrli leta 1373
Vladarji v 14. stoletju
Bolgarski vladarji
Bolgarski carji
Šišmani